Blood and Soul — условно-бесплатная клиентская фэнтезийная массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG), разработанная китайской компанией KongZhong совместно с корейскими и американскими разработчиками. Сюжет игры строится на противодействии Ада и Рая, герой персонажа защищает жителей Земли от адских созданий. Открытое бета-тестирование русской версии игры началось 17 июня 2011 года. 14 февраля 2011 года было объявлено об издании англоязычной версии игры под названием Blood Rites на территории Европы и Северной Америки.

Игровой процесс 
Игровой процесс Blood and Soul идентичен большинству восточных free-to-play игр. Развитие персонажа происходит путём выполнения заданий, прохождения подземелий и убийства монстров. Игрок может выбирать класс своего персонажа лишь на 20-м уровне, а расширенный класс доступен персонажу только с 60-го уровня.

Классы 
В Blood and Soul присутствует 4 основных класса, имеющих по два ответвления. Основной класс выбирается во время создания персонажа, а второй — по достижении 60-го уровня. Каждый класс выполняет в бою свою роль, так, стрелок и маг наносят значительный урон на расстоянии, воин может быть бойцом ближнего боя или «танком», бард поддерживает и лечит товарищей.

Сюжет 
Мир игры Blood and Soul состоит из трёх измерений — Небеса, Ад и Земля. Все измерения существовали независимо друг от друга до тех пор, пока адские монстры не создали проход между Адом и Небесами. Началась война, в результате которой адские создания были изгнаны обратно, а победу одержали воины Небес. Однако монстры не захотели мириться с положением и проникли на нейтральную территорию — Землю, жители которой оказались абсолютно не готовы к сражению, теперь их судьба зависит от помощи небесных созданий. Одним из таких созданий является персонаж игрока.

Критика

Примечания

Ссылки 
 Официальные сайты
 
 
 Обзоры
 Обзор игры на сайте AllGaming.ru
 Обзор игры на сайте MIR-MMO.ru
 Обзор игры на Shara-Games.ru 
 Обзор игра на Browser-Gamez.com
 Обзор игры Blood & Soul - видеообзор, скриншоты, доп. материалы | GAMExYx.ru
 Описание игры Blood & Soul в каталоге IgrayOnline.org 
 Обзор игры на www.mmo-mmo.ru
 Обзор Blood & Soul top-mmogames.ru 
 Рецензии
 Рецензия игры на Shara-Games.ru (рус.) 
 Рецензия на igromania.ru 
 Характеристика Blood and Soul на GaMa.Su 

MMORPG по алфавиту
Игры для Windows
MMORPG в жанре фэнтези
Компьютерные игры, разработанные в Китайской Народной Республике